Dössekel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Dössekel (1810–1890), Schweizer Jurist und Dichter
 Johann Dössekel (1789–1853), Schweizer Politiker und Richter